Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2014 – 32. edycja mistrzostw Europy w pływaniu, które odbywały się między 13 a 24 sierpnia 2014 w Berlinie.

Wyniki

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Klasyfikacja medalowa

Pływanie synchroniczne

Klasyfikacja medalowa

Pływanie na otwartym akwenie

Mężczyźni

Kobiety

Drużynowo

Klasyfikacja medalowa

Skoki do wody

Mężczyźni

Kobiety

Drużynowo

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja medalowa mistrzostw

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w pływaniu
2014 w Niemczech
Sport w Berlinie
2014 w sporcie